Бохемска рапсодия може да се отнася за:

 Bohemian Rhapsody – песен на британската рок група Куийн;
 Бохемска рапсодия – игрален филм от 2018 година за Фреди Меркюри и Куийн.